Abruka – wieś w Estonii, w prowincji Saare
 Abruka – niewielka estońska wyspa w Zatoce Ryskiej